Lukavec ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Litoměřice, siehe Lukavec u Lovosic
Gemeinde im Okres Pelhřimov, siehe Lukavec u Pacova
Lukavec u Hořic, Gemeinde im Okres Jičín
Lukavec, Ortsteil von Fulnek, Okres Nový Jičín, siehe Lukavec (Fulnek)

Außerdem ist Lukavec der Name
einer Burg Lukavec aus dem 15. Jahrhundert in der Region Turopolje nahe Zagreb, Kroatien
eines Schlosses Lukavec in Turanj, Kroatien